Südwest, Süd-Westen bezeichnet:

die Himmelsrichtung Südwest

Südwest und Varianten, geographisch:
 South West (Western Australia) in Australien
 Region Südwesten (Bulgarien)
 South-West Region (Irland), NUTS:IE025
 Region Südwesten (Mazedonien), Jugozapaden, Statistikregion NUTS:MK003
 Südwest (Singapur), Distrikt in Singapur
 Südwesten der Vereinigten Staaten

historisch:
 Südweststaat, siehe Der Weg zum Südweststaat im Artikel Baden-Württemberg
 Deutsch-Südwestafrika, ehemalige Kolonie

Unternehmen:
 Edeka Südwest
 Südwest-Verlag

Rundfunk und Fernsehen:
Südwestfunk (SWF) Baden-Baden
Südwestrundfunk (SWR)

Siehe auch
 Southwest
 Südwester (Begriffsklärung)
 Tief im Südwesten Europas